Celso hace referencia a varios artículos:

Personas
 Celso (nombre)
 Aulo Cornelio Celso, enciclopedista romano del siglo I;
 Celso, filósofo griego del siglo II, autor de El discurso verdadero contra los cristianos;
 Celso Lagar, pintor español expresionista de la primera generación de la Escuela de París;
 Celso Luis Gomes, exfutbolista brasileño.
 Celso Moraes, exfutbolista brasileño.
 Celso Posio, futbolista italiano.
 Celso Vieira, exfutbolista brasileño.